Membro – ognuna delle parti che costituiscono il corpo umano. Per antonomasia con membro (maschile/virile) si intende il pene
 Membro – ognuna delle persone costituenti un'associazione, una collettività o altre forme di raggruppamenti sociali e politici,
 Membro – in matematica, uno dei componenti di un'equazione 
 Membro – in grammatica, un elemento di un periodo
 Membro – termine usato in geologia e litostratigrafia